

Oosterwolde, village de la commune d'Ooststellingwerf, en Frise
 Oosterwolde, village de la commune d'Oldebroek, dans le Gueldre